Uribe může být:

 Třída Uribe – třída oceánských hlídkových lodí mexického námořnictva

příjmení
 Álvaro Uribe (* 1952) – kolumbijský právník a politik
 Manuel Uribe (1965–2014) – jeden z nejtěžších lidí v medicínské historii